Cynebert (biskup Winchesteru) – biskup Winchesteru
 Cynebert (biskup Lindsey) – biskup Lindsey